Натуральне число 953
 953 рік до нашої ери
 953 рік нашої ери